Anand Amritraj – ex tennista indiano
 Prakash Amritraj – ex tennista indiano
 Vijay Amritraj – ex tennista, attore e telecronista sportivo indiano